Милле — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Милле, Джон Эверетт (1829—1896) — английский живописец, один из основателей Братства прерафаэлитов.
 Милле, Жан-Франсуа (1814—1875) — французский художник, один из основателей барбизонской школы.
 Милле, Катрин (род. 1948) — французская писательница, искусствовед, куратор, основатель и редактор журнала Art Press.
 Милле, Эме (1819—1891) — французский художник, скульптор, гравёр и медальер.

Другое 
 Милле — валюта Кипра с 1959 по 2008 гг., тысячная часть кипрского фунта.
 Милле Милья — гонка по дорогам Италии с 1927 по 1957 года.

См. также 
 Миле
 Миллес
 Миллетт
 Милль